Чемпионат Финляндии по лёгкой атлетике 1922 (Игры Калева 1922) был проведен 9 - 20 августа 1922 года в Хельсинки на стадионе парка Эляйнтархе (Eläintarhan kenttä) . Победителем стала команда Helsingfors IFK , на втором месте оказалась спортивная ассоциация Турку (Turun Urheiluliitto).

Медалисты

Источники 
Hannus, Matti; Laitinen, Esa; & Martiskainen, Seppo: Kalevan kisat Kalevan malja - Vuosisata yleisurheilun Suomen mestaruuksia. Suomen Urheiluliitto: Gummerus, 2002. ISBN 951-96491-5-8.

Примечания 

Чемпионаты Финляндии по лёгкой атлетике
1922 год в Финляндии
Спортивные соревнования в Хельсинки